Grete Haid ist der Name folgender Personen:

* Grete Haid (Rennrodlerin), österreichische Rennrodlerin
 Margarethe (Grete) Anna Haid (1900–1938), österreichische Schauspielerin, siehe Grit Haid